Torre Pwc - grattacielo di Milano

Torre PwC – grattacielo di Madrid
Torre PwC – grattacielo di Auckland
Torre Pwc – grattacielo di Berlino